Inniss ist der Familienname folgender Personen:

 Donville Inniss, Politiker aus Barbados
 Grisel Alina Aldama Inniss, kubanische Botschafterin
 Jennifer Inniss (* 1959), US-amerikanische Weitspringerin und Sprinterin guyanischer Herkunft
 Probyn Ellsworth Inniss (1936–2017), Gouverneur von St. Christopher, Nevis und Anguilla

Siehe auch:

 Innis